Сезон 1917 е седмият сезон на футболен клуб ОЛЛС. Отборът за първи път печели Клас Б в Московската футболна лига и печели промоция за Клас А. През 1917 г. се играят два шампионата – пролетен и есенен. ОЛЛС достига 1/2-финал в пролетното издание и печели есенното. Преди старта на шампионата ОЛЛС участва в Първенството на Казанска железопътна линия, но няма данни за крайното класиране.

Състав

Класиране

Московска футболна лига (есен)

Външни препратки 
 Footballfacts.ru
 cska-games.ru

1917